Бранко Цвејић може бити:

 Бранко Цвејић (*1946), српски глумац.
 Бранко Цвејић, директор Музичке школе „Станковић“ од 1960. до 1974.